Бинго:

 Бинго (игра) — популярная игра, разновидность лото.
 Бинго (фильм) — американский фильм 1991 года.
 Бинго (провинция) — историческая провинция Японии.
 Бинго — малое море в Японии (часть Внутреннего Японского моря).
 Бинго, Арно (род. 1987) — французский гандболист.
 Бинго! — возглас победителя в игре Бинго.
 Иногда возглас «Бинго!» так же используется, как синоним возгласа «Эврика!» для выражения радости в случае разрешения трудной задачи или внезапного открытия.

См. также 
 Бинга (значения)
 Бинго-Бонго
 Банго (игра) — карточная игра, играется при помощи специальной колоды.